Seltsjoek - legendarisch stamvader der Seltsjoeken
 Seltsjoeken - Turks-Perzische nomaden, stichters van het Seltsjoekenrijk
 Seltsjoekenrijk - Middeleeuwse staat

 De Seldsjoek (stripalbum)